Ipsen ist der Familienname folgender Personen:
 Bodil Ipsen (1889–1964), dänische Schauspielerin und Regisseurin
 Carl Ipsen (1866–1927), österreichischer Mediziner
 Detlev Ipsen (1945–2011), deutscher Soziologe
 Emil Ipsen (1853–1939), deutscher Kaufmann und Spediteur in Bremen 
 Gunther Ipsen (1899–1984), österreichischer Soziologe
 Hans Peter Ipsen (1907–1998), deutscher Rechtswissenschaftler

 Ilse Ipsen (* 1950), deutsch-amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Jannik Ipsen (* ?), dänischer Tennisspieler
 Jörn Ipsen (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Julie Finne-Ipsen (* 1995), dänische Badmintonspielerin
 Kasper Ipsen (* 1984), dänischer Badmintonspieler
 Knut Ipsen (1935–2022), deutscher Rechtswissenschaftler und Präsident des Deutschen Roten Kreuzes
 Kristian Ipsen (* 1992), US-amerikanischer Wasserspringer

Ipsen bezeichnet außerdem:
 Ipsen Group, französisches Pharmazieunternehmen
 Ipsen International Holding, deutsches Industrieofenbau-Unternehmen

Siehe auch:
 Ibsen